Argun može značiti:

 Argun (Čečenija, Rusija), grad u Šalinskom okrugu u Čečeniji. 
 Argun (rijeka, Kavkaz), rijeka u Čečeniji, Kavkaz
 Argun (rijeka, Azija), rijeka u Aziji, pritoka rijeke Amur.